Gundolf est un prénom et un nom de famille d'origine germanique, dérivé de l'anthroponyme vieux haut allemand Gund(w)ulf, composé des éléments gund « guerrier » et (w)ulf « loup ».

Prénom 
Par ordre alphabétique
  (né en 1943), avocat et homme politique allemand ;
 Gundolf Keil (né en 1934), historien allemand de la médecine ;
  (né en 1933), chimiste théoricien allemand ;
  (1959–1980), nationaliste allemand ;
  (1937–2015), archéologue allemand ;
  (né en 1937), acteur allemand.

Nom de famille 
Par ordre alphabétique
  (1893–1958), écrivaine et traductrice allemande ;
  (1881–1945), auteur et dessinateur allemand ;
 Friedrich Gundolf (1880–1931), poète allemand.

Notes et références

Voir aussi 
 Gundulf

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand
Homonymie de patronyme germanique